Gránulo hace referencia a varios artículos:

Gránulo (biología celular).
Gránulo (forma farmacéutica), empleados como portadores de principios activos para farmacoterapia.
Gránulo (ingeniería)